Eggum ist der Familienname folgender Personen:

 Arne Eggum (* 1936), norwegischer Kunsthistoriker
 Brandon Eggum (* 1976), US-amerikanischer Ringer
 Jan Eggum (* 1951), norwegischer Sänger